Jeniffer Ann Mosely, más conocida como Moze, es uno de los personaje protagónicos de la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, es interpretada por Lindsey Shaw.

Personalidad 
Moze es una chica inteligente, graciosa y un poco insegura, casi no se encuentra interesada en cosas de chicas como la moda, es por esto que sus mejores amigos son Ned y Cookie, pero si le interesan los chicos y ha decidido que necesita más compañía femenina, es decir amigas. El apodo de Jennifer es "Moze", aunque en un capítulo quiere que todos la llamen por su nombre, es decir, "Jennifer". Es jugadora de voleibol  ya que es muy buena en todo deporte pero prefirió el voleibol, su compañera de equipo y nemesis es Suzie Crabgrass, y ha batido el récord de la mayor parte de registros de la escuela. Pero su mayor talento es la carpintería ya que llega a ser su hobby número uno.

En la serie 

Moze desde el primer día, quiere compartir más tiempo con chicas y no con chicos lo cual Ned y Cookie deciden impedirlo pero ella no los deja. Después se vuelve cercana con Liza Zemo y Claire Sawyer.  Billy Loomer está enamorado de ella en toda la serie e intenta siempre conquistarla, pero ella se muestra desinteresada. En toda la primera temporada ella está enamorada de Seth Powers, y lleva una relación de enemistad con Suzie Crabgrass. En la 2.ª temporada, se puede ver que ella y Suzie se hacen muy buenas amigas; Se hace novia de Seth Powers pero ella ve que él no actúa como un novio real y decide terminar con él. En la 3.ª temporada, conoce a un chico llamado Faymen, se enamora de él y hace todo lo posible por ser novios y lo cumple. Pero se inquieta con la relación ya que empieza a tener sentimientos por Ned y esto hace que no pueda ser la novia de Faymen. En el último capítulo de la serie Faymen se va para Brasil y Moze aprovecha la gran oportunidad de acercase más a Ned y al final se vuelven novios.

Relaciones 

 Con Ned: comienza a tener sentimientos por Ned en la 3° temporada, al final ambos terminan saliendo. Ella se convierte después en el verdadero amor de Ned. Lo cual hace que cuando se besen sientan chispas.

 Con Cookie: Desde pre-escolar, ella y cookie han sido muy buenos amigos con Ned.

 Con Suzie: Se ve que en la 1.ª temporada no se la llevan bien; pero a partir de la 2.ª temporada al resto se hacen muy buenas amigas y son muy compatibles.

Enlaces externos 
 http://www.imdb.com/character/ch0060719/ Jennifer Ann 'Moze' Mosely

Personajes de Manual de supervivencia escolar de Ned
Personajes femeninos en televisión
Karatecas ficticios
Deportistas ficticios